Марина Николаевна Анцибор (; ) — украинская лыжница, участница Олимпийских игр, призёрка Универсиады. Специализируется в дистанционных гонках.

В Кубке мира Анцибор дебютировала в декабре 2007 года, тогда же первый раз попала в тридцатку лучших на этапе Кубка мира. Всего на сегодняшний момент имеет 4 попадания в тридцатку лучших на этапах Кубка мира, по два в личных и командных гонках. Лучшим достижением Анцибор в общем итоговом зачёте Кубка мира является 74-е место в сезоне 2007-08.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере, стартовала в четырёх гонках: 10 км коньком — 37-е место, дуатлон 7,5+7,5 км — не финишировала, командный спринт — 14-е место, эстафета — 13-е место.

За свою карьеру принимала участие в трёх чемпионатах мира, лучший результат 11-е место в эстафете на чемпионате-2009 в чешском Либереце, в личных гонках не поднималась выше 30-го места.

Использует лыжи производства фирмы Fischer, ботинки и крепления Salomon.

Примечания 

Лыжники Украины
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2022 года